ZEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Denny Island di Bella Bella (Columbia Britannica) (Canada)